Gabriel Desrivières (1857-1931), peintre français ;
 Jacob Gerard-Desrivières (1751-1828), homme politique français.
 Rodolphe Desrivières (1812-1847), patriote franco-canadien.